«Под покровом небес» () — роман американского писателя Пола Боулза, написанный в 1949 году.

Сюжет 
Действие романа начинается в Оране. Пара американцев Порт и Кит Морсби вместе со своим другом Джорджем Таннером отправляются в путешествие по Алжиру, подальше от мира, покалеченного войной.
Порт заболевает тифом и умирает в мучениях во французском форте посреди Сахары. Кит уходит из форта куда глаза глядят и присоединяется к каравану. Один из торговцев по имени Белькассим делает её своей любовницей и увозит к себе в деревню. Кит оказывается заперта в гареме Белькассима, и её заставляют сбежать другие жены. На улице Кит подвергается изнасилованию и окончательно сходит с ума. Её подбирают сестры милосердия и передают на попечение посольства США. Роман закачивается в том же кафе в Оране, где и начался. Кит, потерявшую рассудок, встречает Джордж Таннер.

Имеются русские переводы Александра Скидана (2001) и Владимира Бошняка (2015).

Интересные факты 
 Боулз посвятил роман своей жене и их отношениям.
 Трек британской прогрессив-рок-группы King Crimson «The Sheltering Sky» из альбома Discipline 1981 года назван в честь романа.
 По роману был снят одноимённый фильм (1990, режиссёр Бернардо Бертолуччи).

Литература 
 

Книги по алфавиту
Романы 1949 года
Романы США